EFR kan een afkorting zijn voor volgende betekenissen:

Enhanced full rate, een spraakcodec voor GSM binnen Europa.
Economische Faculteitsvereniging Rotterdam, een van de grootste faculteitsverenigingen van Nederland.
Emergency First Responder, Eerste hulpverlener opgeleid door duikorganisatie PADI